Orcival (bedrijf), een Franse kledingproducent
 Orcival (Puy-de-Dôme), een gemeente in het Franse departement Puy-de-Dôme